БСР:
 Баварская Советская Республика — кратковременное государственное образование, провозглашённое советом рабочих и солдатских депутатов 6 апреля 1919 в Мюнхене. Просуществовала до 3 мая 1919 года.
 Башкирская Советская Республика — автономная республика в составе РСФСР, образованная на территории Малой Башкирии 20 марта 1919 года, в результате подписания Соглашения между Башкирским правительством и Советской властью.